Krupa est un toponyme qui peut désigner :
 la Krupa, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent de la Neretva ;
 Krupa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Krupa un village du comitat de Zadar en Croatie ;
 la Krupa, une rivière de Croatie ;
 la Krupa, une rivière de Slovénie.
 Krupa, est un lac de la République tchèque

Krupa est un prénom ou un patronyme slave qui signifie gruau, principalement gruau d'orge
 Gene Krupa, Jazzman américain
 Joanna Krupa et sa sœur Marta Krupa, modèles
 Krupa Pattani, actrice britannique

Voir aussi 
 Krupa na Vrbasu